Telstar (satelliet), een communicatiesatelliet 
 Telstar (voetbalclub), een Nederlandse betaaldvoetbalclub uit Velsen
 SC Telstar VVNH, de vrouwentak van die voetbalclub
 Telstar (basketbalclub), een Belgische basketbalclub uit Muizen
 Adidas Telstar, de wedstrijdbal van verschillende Wereldkampioenschappen voetbal
 Coleco Telstar, een spelcomputer
 Telstar (Nederlands muzieklabel), een Nederlands muzieklabel van Johnny Hoes in Weert
 Telstar (Brits muzieklabel) (1982-2004), een Brits muzieklabel van Sean O'Brien and Neil Palmer
 Telstar (Amerikaans muzieklabel), een Amerikaans muzieklabel van Todd Abramson in Hoboken, New Jersey
 Telstar (band), een Nederlandse muziekgroep uit begin jaren-'00
 Telstar (Joe Meek), een instrumentale single uit 1962 van de Britse muziekgroep The Tornados
 Telstar (winkelketen), een winkelketen gespecialiseerd in sportproducten en toebehoren